Федимус () — род травянистых суккулентных растений семейства , распространённый в Евразии и Северной Африке.

Ботаническое описание 
Травы многолетние. Корневище толстое. Стебли, отходящие от подвоя или стойкой прикорневой части цветковых стеблей, простые, голые, редко опушенные. Листья очередные или супротивные, черешковые или сидячие; листовая пластинка плоская, по краю зубчатая или городчатая. Соцветия конечные, кистевидные с 3 основными ветвями, без прицветников, многоцветковые. Цветки сидячие или почти сидячие, обоеполые, чаще всего 5-членные. Чашелистики в основании сросшиеся, мясистые, без шпорцев. Лепестки расходящиеся при цветении, почти свободные, ярко-желтые. Тычинок в 2 раза больше, чем лепестков, в 2 ряда. Нектарные чешуи цельные или на вершине выемчатые. Яичники и фолликулы с адаксиальным отростком. Столбики короткие, косые или раскидистые при цветении. Фолликулы многосемянные. Семена полосатые.

Таксономия 
, Amer. Monthly Mag. & Crit. Rev. 1: 438 (1817).

Этимология 
Phedimus: название рода происходит, вероятно, от имени персонажа древнегреческой мифологии Федима (: из-за блестящих листьев у некоторых видов), сына Амфиона и Ниобы, убитого Аполлоном.

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

 Asterosedum Grulich (1984)

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта Plants of the World Online на 2022 год:

Примечания

Литература

Ссылки 

Толстянковые
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Суккуленты